Comitatul Crawford, conform originalului din limba engleză, Crawford County, este numele a unsprezece comitate din unsprezece state diferite ale Statelor Unite ale Americii. 

 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)
 Comitatul Crawford, statul  (Categorie și format)

Vezi și 

 Crawford (dezambiguizare)